Suprematisme (art)